Kunhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Philipp Kunhardt (1782–1854), deutscher Kaufmann und Oberalter
 David Kunhardt (1847–?), deutscher Komponist
 Dorothy Kunhardt (1901–1979), US-amerikanische Autorin und Historikerin
 Ferdinand Kunhardt (1824–1895), deutscher Jurist und Politiker, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Gert von Kunhardt (* 1939), deutscher Gesundheitstrainer
 Heinrich Kunhardt (1772–1844), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Klassischer Philologe, Pädagoge und Bibliothekar
 Ludwig Heinrich Kunhardt (1788–1871), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Martin Gotthard Kunhardt (1747–1805), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Otto Wilhelm Kunhardt (1818–1888), deutscher Kaufmann, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Philip B. Kunhardt junior (1928–2006), US-amerikanischer Filmproduzent, Regisseur und Autor
 Theodor Kunhardt (1811–1892), Konsul des Norddeutschen Bundes in Guadalajara, Mexiko

Siehe auch:
 Kühnhardt